Cheney ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cheney (Iowa)
 Cheney (Kansas)
 Cheney (Nebraska)
 Cheney (Washington)

in Frankreich:
 Cheney (Yonne), Gemeinde im Département Yonne

Personen:
 Chris Cheney (* 1975), australischer Gitarrist und Frontmann der Rockband The Living End
 Christopher R. Cheney (1906–1987), britischer Historiker
 Dick Cheney (* 1941), US-amerikanischer Politiker, 46. Vizepräsident der Vereinigten Staaten unter George W. Bush
 Dorothy Cheney (1916–2014), US-amerikanische Tennisspielerin
 Frank Cheney (1860–1957), US-amerikanischer Seidenfabrikant
 Grahame Cheney (* 1969), australischer Boxer
 Kimberly B. Cheney (* 1935) US-amerikanischer Jurist, der Vermont Attorney General war
 Lauren Holiday (* 1987 als Lauren Cheney), US-amerikanische Fußballnationalspielerin
 Liz Cheney (* 1966), US-amerikanische Politikerin
 Lynne Cheney (* 1941), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Autorin, Ehefrau von Dick Cheney
 Mary Cheney (* 1969), Tochter von Dick Cheney, Werbetreibende, Wahlkampfleiterin und LGBT-Aktivistin
 Person Colby Cheney (1828–1901), Gouverneur und US-Senator von New Hampshire
 Syl Cheney-Coker (* 1945), sierra-leonischer Schriftsteller
 Tom Cheney (* 1954), US-amerikanischer Cartoonist für das Magazin MAD
 Yarrow Cheney (* 1966), US-amerikanischer Filmregisseur und Animator, Produktionsdesigner und Künstler für visuelle Effekte

im NRHP gelistete Objekte:
 Cheney Brothers Historic District, in Manchester, Connecticut, ID-Nr. 78002885
 Cheney Building, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 78002852
 Cheney Interurban Depot, in Cheney, Washington, ID-Nr. 79002555
 Cheney Odd Fellows Hall, in Cheney, Washington, ID-Nr. 90001639

geografische Objekte in Antarktika
 Cheney Bluff, Felsenkliff an der Hillary-Küste der Ross Dependency

Siehe auch:
 Chaney
 Chenay